Marussig ist der Familienname von 
 Anton Marussig (1868–1925), österreichischer Maler
 Guido Marussig (1885–1972), italienischer Maler 
 Pietro Marussig (1879–1937), italienischer Maler 
Siehe auch:
Marossek
Marusik